Het Fins voetbalelftal speelde in totaal elf officiële interlands in het jaar 2016, waaronder vier wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2018 in Rusland. De ploeg stond onder leiding van oud-international Markku Kanerva. Op 12 december werd hij benoemd als bondscoach, nadat de Finse bond zich had ontdaan van hoofdcoach Hans Backe. De Zweed won, sinds hij in januari aantrad, geen wedstrijd met de Finse nationale ploeg.. Voor het eerst sinds 1992 won Finland geen enkele wedstrijd in dit kalenderjaar. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 2016 van de 44ste (januari 2016) naar de 94ste plaats (december 2016).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2016
Beker van Finland 2016

Fins voetbalelftal
2016